Sergio Bravo puede referirse a:

 Sergio Bravo (1927), documentalista, director de cine y fotografía chileno.
 Sergio Bravo (1927), futbolista mexicano.
 Sergio Bravo (1949-2022), guionista y dramaturgo chileno.